Franse gemeentes
Ris (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het departement Hautes-Pyrénées
Ris (Puy-de-Dôme), een gemeente in het departement Puy-de-Dôme
Ris-Orangis, een gemeente in het departement Essonne

Overige 
Ris (Galguduud), een dorp in Somalië
Friedrich Ris (1867-1931), Zwitserse arts en entomoloog
Radiologie Informatie Systeem
River information services
Ris (Oslo), een buurt in Oslo
Ris (metrostation), een station van de metro van Oslo